Александр Барабаш: Барабаш, Александр Леонидович (род. 1955) — украинский политик.
 Барабаш, Александр Степанович (род. 1952) — российский учёный в области ядерной физики и физики элементарных частиц, доктор физико-математических наук.